Reis d'Armènia:
 Valarsaces I o Vologès II 197-216
 Valarsaces II o Valarshak (associat) 384-386
 Bisbe de Nisibis:
Valarsaces, bisbe 346-350